Lopa steht für:
 Lopa (Mustang), die Landessprache der Bewohner des früheren Königreichs Lo (heute Mustang)

geographische Objekte:
 Loupes, Gemeinde in Frankreich (okzitanischer Name)
 Lopa (Hawaii), Ort in den Vereinigten Staaten
 Monte Leupa, 2403/02 m, Berg in den Julischen Alpen am Sella Nevea und bei Bovec (slowenischer Name)

LoPa ist Abkürzung für:
 Loveparade, Veranstaltungsreihe

LOPA